Saint-Hubert is de Franse naam voor Sint-Hubertus of kan verwijzen naar plaatsen die naar hem vernoemd zijn:
Saint-Hubert (België), een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
Saint-Hubert (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Moselle